Пётр Леонов: Леонов, Пётр Васильевич (1910—1982) — советский художник-керамист, заслуженный художник РСФСР, член-корреспондент АХ СССР.
 Леонов, Пётр Михайлович (1951—2021) — советский и российский деятель культуры.
 Леонов, Пётр Назарович (в монашестве Пахомий; ум. 1794) — иеромонах РПЦ; строитель Свято-Успенской Саровской пустыни.